Lord kan som auktorsförkortning betyda:

 Alan R. Lord
 Ernest E. Lord

Robotskapade auktorsförkortningar